Липовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Липовская волость (Шенкурский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Липовская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Липовская волость (Сарапульский уезд) — в составе Вятской губернии
 Липовская волость (Щигровский уезд) — в составе Курской губернии
 Липовская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии
 Липовская волость (Роменский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Липовская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии
 Липовская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии
 Липовская волость (Саратовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Липовская волость (Царицынский уезд) — в составе Саратовской губернии